Als Hirschwurz wurden oder werden bezeichnet:

 Hirschwurz-Haarstrang
 Diptam-Dost
 (Warzige) Hirschtrüffel
 Gemeine Stinkmorchel
 Großblütige Gämswurz
 Preußisches Laserkraut